Plough Lane kan syfta på:
 Plough Lane (1912–1998), tidigare fotbollsarena i Wimbledon, London
 Plough Lane (2020), fotbollsarena i Wimbledon, London